Gràcies per la propina (llibre), novel·la de l'autor valencià Ferran Torrent
 Gràcies per la propina (pel·lícula), pel·lícula dirigida per Francesc Bellmunt basada en la novel·la de Ferran Torrent